Le Frangin d'Amérique est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Frangin d'Amérique, roman de Louis Bériot (2005).
 Le Frangin d'Amérique, téléfilm de Jacques Fansten diffusé sur France 2 en 2005, adapté du roman éponyme.